

Inicio 
Caesar Barbosa é carioca, guitarrista e produtor musical. De família paraibana, teve o primeiro contato com a música, ainda criança, através das rodas de violão realizadas pelos seus tios. Nesses encontros familiares, conheceu inúmeros gêneros e ritmos nordestinos do Brasil. Já na adolescência, disciplinado e auto-didata, influenciado por mitos como Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan, identificou-se rapidamente com o Blues e o Rock. Passou a dedicar-se integralmente à música, iniciando sua formação teórica sob a tutela de nomes como Willians Pereira e o maestro Ian Guest.

Vida profissional 
Aos 17 anos, já como guitarrista profissional, fez sua primeira turnê brasileira com

Ras Bernardo, primeiro ​vocalista e fundador da banda Cidade Negra, conquistando a partir daí seu espaço no mercado e participando de inúmeros trabalhos em diferentes frentes artísticas.

Internacional 
Em 2007, lançou seu primeiro álbum solo Feeling onde produziu e compôs todas as faixas. Neste mesmo ano, Caesar Barbosa foi listado como o melhor guitarrista do Brasil na indicação dos melhores músicos brasileiros realizada pelo site italiano MusiBrasil.net. Em 2008, esteve em turnê europeia com a banda Farofa Carioca e a cantora Elza Soares, eleita a cantora do milênio pela BBC de Londres.

Com o Farofa Carioca, ex-banda de Seu Jorge, tocou por 7 anos em turnês nacionais e internacionais.

Brasil, Europa, EUA e Japão 
Há 15 anos integra o trabalho do cantor Mauricio Baia, com quem gravou o DVD Baia no Circo (Som Livre - 2010), o álbum Com a Certeza de Quem Não Sabe Nada (Som Livre - 2013), o EP Do Romantismo a Roma Antiga (Som Livre - 2014) e o álbum A Fúria do Mar (Som Livre - 2015).

Em 2010, fundou, produziu e dirigiu toda a parte artística do ​duo Sambulus. No mesmo ano, lançou o álbum Up From The Skies (Descobertas Record) em homenagem a Jimi Hendrix e autorizado pela família do guitarrista americano. Com este álbum fez duas turnês europeias e uma temporada em Nova Iorque. 

Em 2013, Caesar Barbosa assinou a captação e tratamento de áudio, câmera e edição de vídeo, para o documentário de Marcelo D2 O Pesadelo do Pop, exibido no Canal Bis em parceria com a produtora B2C Filmes.  

No ano seguinte, em 2014, com apoio da Warner Chappell, lançou, compôs e produziu o segundo álbum Dois do duo Sambulus, composto de músicas próprias com o qual fez duas turnês pela Itália. Neste mesmo ano foi convidado para acompanhar a banda Cidade Negra em turnê pelo Brasil e Japão. No Japão durante a turnê foi um dos realizadores do videoclipe Diamantes da banda Cidade Negra.   

Também no mesmo segmento reggae, Caesar Barbosa gravou a faixa Fio de Fé para a banda Ponto de Equilíbrio e excursionou pelo Brasil por dois meses no mesmo ano de 2014.

Produção musical e edição de vídeo 
Já em 2015, para o artista Filipe Ret, realizou a gravação de violões e a produção musical, juntamente com Mão Lee, da faixa Livre e Triste (com mais de 12 milhões de visualizações) e, a gravação de guitarras da faixa Isso que é Vida (com mais de 25 milhões de visualizações). Neste mesmo período, assinou a edição de vídeo e tratamento de áudio do documentário 120 Milhas, que conta a história do surf na California,

exibido no Canal Off da GloboSat.

Grandes festivais 
No Rock In Rio Festival, um dos maiores festivais de música do mundo, apresentou-se por 3 vezes. A primeira foi em 2011 com Mauricio Baia no Palco ​Rock Street. Em 2015 apresentou-se​ com a banda Cidade Negra no Palco Mundo, o palco principal do festival e, em Setembro de 2017, novamente com Cidade Negra tocou ​no Palco Sunset no show Cidade canta Gil, com a obra de Gilberto Gil em versões reggae, o qual participou como arranjador de algumas canções.

Além do Rock In Rio, Caesar Barbosa acompanhou inúmeros artistas em diversos festivais pelo mundo, divindo noites com Ketty Perry, Anitta, Marron 5, A-ha, Gregory Porter, Gary Clack Jr, Guns n´Rose, The Who, Pearl Jam e muitos outros.

Direção musical e turnês 
Desde 2015, em turnê como guitarrista da banda Cidade Negra, reconhecida como a maior banda de reggae do Brasil, Caesar Barbosa tem se apresentado por todo o Brasil, pela Europa e EUA. Além ​ de ​produzir e participar como guitarrista em gravações e shows com inúmeros artistas nacionais e internacionais, ao longo da carreira dividiu o palco com artistas como Elba Ramalho, Maria Gadu, Moska, Thiaguinho, Sandra de Sá, Play For Change, Gentleman, Falcão e muitos outros.  

No final de 2017, foi convidado pela cantora Elza Soares, 2 vezes ​vencedora do Grammy Latino, como diretor musical e guitarrista para a nova versão do show, A Voz e a Máquina, um espetáculo com a fusão de novos arranjos com beats eletrônicos para músicas consagradas, somados ao poderoso timbre de guitarra de Caesar Barbosa.

Compositor, produtor musical e direção de videoclipe 
Tendo lançado, desde meados de 2017, os singles de sua autoria, Assim se Escreve (onde assinou a produção musical e a direção do videoclipe com a produtora B2C), Amanhecer (com a sua produção e direção de videoclipe, em Portugal) e o single India in Rio (uma fusão da música carioca, indiana e ibérica), Caesar Barbosa assinou em 2019, como produtor musical, arranjador e guitarrista, a nova versão da música Falas do Povo, para o Remake do consagrado álbum de Zé Ramalho A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, em parceria com Maurício Baia e a convite de Zé Ramalho.

Europa e o mundo 
Em Portugal, desde finais de 2018, com o projeto Guitar Beats, o multiartista que, além das gravações e produções musicais, também é editor de vídeo e designer, vem produzindo o seu próximo álbum e dirigindo seus videoclipes, além de produzir e gravar para a Europa, Brasil, EUA e Austrália. 

Em 2019 gravou e produziu 2 EPs, um cantado em português e o outro em inglês, do artista português John Streets, com lançamento em 2020 e 100.000 visualizações em uma semana. Também desde 2019, vem produzindo e gravando com Fabinho BW, Andru Donalds, Ponto de Equilibrio, Marcelo Campos, Luis Carlinhos, Mario Broder, Baia, entre outros e, mais recentemente, com Pedrada e Jonny Malone com o single Entrelaçados.

Além do cenário musical, Caesar Barbosa contribui para a área de qualidade de softwares de áudio, imagem e design de desenvolvedores multinacionais. 

Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro